Kurenai Yūhi és un personatge del manga i anime Naruto i de Naruto Shippuden. És una especialista en el genjutsu, i lidera l'equip 8, en què hi ha Kiba Inuzuka, Shino Aburame, i Hinata Hyūga. Es va graduar a l'acadèmia a 9 anys, i es va fer chunnin a 13, i va arribar a jōnin una mica abans de l'inici de la sèrie.

Li agrada el vodka, el pop salat, i beure un got de vi a la nit. No li agrada menjar pastís. És ferma, honesta i simple, i es descriu a ella mateixa com el tipus de germana gran sexy.

Relacions 
Des de molt aviat, en la sèrie semblava com si tingués una relació amb Asuma Sarutobi, tot i que no s'ha mencionat. Quan no estava de servei, normalment, eren junts. En una d'aquestes ocasions, quan en Kakashi Hatake els va preguntar si era una cita, es va posar vermella. En un flashback, Asuma es veia com comprava flors en la botiga del clan Yamanaka, i no volia respondre per a qui eren. En qualsevol cas, Ino li demana que done records a Kurenai de la seva part, cosa que indica que la possibilitat d'una relació era ben coneguda per la gent.

Altres dades 
 Vila: Konoha.
 Edat: 27-28 anys al començar, 31 anys a la segona (Naruto Shippudden) 
 Data de Naixement: 11 de juny
 Altura: 1,69 m
 Pes: 54,4 kg
 Grup sanguini: B
 Grau ninja: Jōnin.
 Grup: És del Grup 8 on van l'Kiba Inuzuka, en Shino Aburame i l'Hinata Hyūga

Personatges de Naruto